islamski šarti, praktične dužnosti islama, pet stubova islama
 namaski šarti, uvjeti za namaz
 imanski šarti, osnove vjere u islamu